«Зонненхоф Гроссаспах» () — немецкий футбольный клуб, основанный 25 августа 1994 года в городе Аспах, федеральная земля Баден-Вюртемберг. В настоящий момент выступает в Региональной лиге «Юго-Запад».

История 
Клуб был основан в 1994 году посредством объединения местных футбольных клубов Spvgg Großaspach и FC Sonnenhof Kleinaspach. В спортивном клубе насчитывается 1300 участников и, в дополнение к футбольной секции, в клубе, как виды спорта, присутствуют также кегельбан, гимнастика и настольный теннис.

Футболисты клуба дважды достигали Оберлиги Баден-Вюртемберг — пятого по силе уровня в Системе футбольных лиг Германии. Так, в 2005 году они играли в этом дивизионе, но при этом оставались в низшей части турнирной таблицы весь год. В сезоне 2008/09 клуб занял первое место в Оберлиге и завоевал тем самым право играть в Региональной лиге «Юг». В 2012 году после упразднения Региональной лиги «Юг», «Зонненхоф Гроссаспах» был распределен в Региональную лигу «Юго-Запад», которую выиграл в сезоне 2013/14, и вышел в Третью лигу Германии по футболу, что в настоящее время является лучшим достижением клуба.

Стадион 
Команда выступает на «WIRmachenDRUCK Арене» — стадионе, расположенном в спортивном парке «Фаутенхау». Реконструкция длилась с сентября 2009 по август 2011 года. Арена носит имя спонсора — фирмы «WIRmachenDRUCK».

История выступлений c 1994 года

Основной сocтав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт команды
 Информация о стадионе
 Das deutsche Fußball-Archiv История результатов немецкого футбола в таблицах
 eufo.de Профиль европейского клуба и его текущая информация

Футбольные клубы Германии
Спортивные клубы Баден-Вюртемберга